Ива́ньково — название населённых пунктов.

Россия

Владимирская область 
 Иваньково — деревня в Александровском районе.
 Иваньково — деревня в Вязниковском районе.
 Иваньково — деревня в Муромском районе.
 Иваньково — деревня в Малышевском сельском поселении Селивановского района.
 Иваньково — деревня в Чертковском сельском поселении Селивановского района.

Вологодская область 
 Иваньково — деревня в Белозерском районе.
 Иваньково — деревня в Вожегодском районе.
 Иваньково — село в Междуреченском районе.

Ивановская область 
 Иваньково — деревня в Верхнеландеховском районе.
 Иваньково — село в Гаврилово-Посадском районе.
 Иваньково — деревня в Комсомольском районе.
 Иваньково — деревня в Палехском районе.
 Иваньково — деревня в Тейковском районе.
 Иваньково — деревня в Юрьевецком районе.

Костромская область 
 Иваньково — деревня в Антроповском районе.
 Иваньково — деревня в Буйском районе.
 Иваньково — деревня в Галичском районе.
 Иваньково — деревня в Кадыйском районе.
 Иваньково — деревня в Шарьинском районе.

Москва 
 Иваньково — исторический район Москвы, в прошлом деревня.
 Иваньково — деревня в Троицком административном округе.

Московская область 
 Иваньково — деревня в Волоколамском районе.
 Иваньково — бывшая деревня на Волге в Тверской области. С 1937 года — посёлок, с 1958 года стал городом и был передан в Московскую область. Сейчас часть города Дубны в Московской области.
 Иваньково — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Иваньково — деревня в Серпуховском районе.

Нижегородская область 
 Иваньково — деревня в Сокольском районе.

Новгородская область 
 Иваньково — деревня в Пестовском районе.
 Иваньково — деревня в Чудовском районе.
 Иваньково — деревня в Шимском районе.

Пермский край 
 Иваньково — деревня в Карагайском районе.

Псковская область 
 Иваньково — деревня в Великолукском районе.
 Иваньково — деревня в Дедовичском районе.
 Иваньково — деревня в Локнянском районе.
 Иваньково — деревня в Новоржевском районе.
 Иваньково — деревня в Порховском районе.

Рязанская область 
 Иваньково — село в Горностаевском сельском поселении Михайловского района, на реке Проня.
 Иваньково — село в Горностаевском сельском поселении Михайловского района, на реке Ясменка.
 Иваньково — деревня в Скопинском районе.

Тверская область 
 Иваньково — деревня в Вышневолоцком районе.
 Иваньково — деревня в Зубцовском районе.
 Иваньково — деревня в Калининском районе.
 Иваньково — деревня в Кашинском районе.
 Иваньково — бывшая деревня в Кимрском районе возле которой на Волге была возведена плотина и создано Иваньковское водохранилище. Сейчас часть города Дубны Московской области.
 Иваньково — деревня в Лихославльском районе.
 Иваньково — деревня в Максатихинском районе.
 Иваньково — деревня в Рамешковском районе.
 Иваньково — деревня в Сандовском районе.
 Иваньково — деревня в Удомельском районе.
 Иваньково — деревня в Фировском районе.

Тульская область 
 Иваньково — деревня в Белёвском районе.
 Иваньково — село в Кимовском районе.
 Иваньково — деревня в Новомосковском районе.
 Иваньково — село в Ясногорском районе.

Чувашия 
 Иваньково — деревня в Ядринском районе.

Ярославская область 
 Иваньково — деревня в Любимском районе.
 Иваньково — деревня в Некрасовском районе.
 Иваньково — посёлок в Ярославле.

Белоруссия 
 Витебская область
 Иваньково — деревня, Задубровский сельсовет Витебского района Витебской области.
 Иваньково — деревня, Крынковский сельсовет Лиозненского района Витебской области.
 Иваньково — деревня, Клюковский сельсовет Оршанского района Витебской области.

См. также 
 Иваньковское водохранилище, также известное как Московское море, — водохранилище в верховьях Волги (Московская и Тверская области).
 Иваньково-Ленинское сельское поселение